De Grand Slam of Darts 2010 was de vierde editie zijn van dit toernooi, georganiseerd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi vond plaats van 14 tot en met 21 november 2010. Phil Taylor verdedigde zijn titel, ditmaal zonder succes; hij was tot deze editie de enige speler die het toernooi gewonnen had. De winnaar dit jaar was Scott Waites. Hij versloeg in de finale James Wade met 16-12, nadat hij met 8-0 achter kwam.

Hoofdtoernooi 
Bij de Grand Slam of Darts wordt er traditioneel in acht poules van vier spelers gespeeld, waarna uit elke poule de twee beste doorgaan naar een knock-outsysteem.

Op 8 november 2010 werd er geloot voor de eerste ronde (poulefase).

Eerste Ronde

Poule A

zaterdag 13 november
 Whitlock - Chisnall 1-5
 Osborne - Thornton 2-5

zondag 14 november
 Chisnall - Thorntorn 2-5
 Whitlock - Osborne 4-5

maandag 15 november
 Osborne - Chisnall 5-3
 Thornton - Whitlock 5-2

Poule B

zaterdag 13 november
 Anderson - Hylton 5-0
 Jones - Webster 5-2

zondag 14 november
 Anderson - Jones 5-2
 Hylton - Webster 3-5

maandag 15 november
 Jones - Hylton 5-3
 Webster - Anderson 2-5

Poule C

zaterdag 13 november
 King - Bromberg 5-1
 Jenkins - Henderson 5-2

zondag 14 november
 King - Jenkins 5-3
 Bromberg - Henderson 2-5

maandag 15 november
 Jenkins - Bromberg 5-0
 Henderson - King 4-5

Poule D

zaterdag 13 november
 Wade - Pipe 5-2
 Van der Voort - O'Shea 1-5

zondag 14 november
 O'Shea - Wade 5-1
 Van der Voort - Pipe 5-1

maandag 15 november
 Van der Voort - Wade
 Pipe - O'Shea

Poule E

zaterdag 13 november
 Lewis - Phillips 2-5
 Stompé - Waites 4-5

zondag 14 november
 Phillips - Waites 1-5
 Stompé - Lewis 5-3

dinsdag 16 november
 Phillips - Stompé 4-5
 Lewis - Waites 5-3

Poule F

zaterdag 13 november
 Van Barneveld - Wright 5-0
 Lloyd - Fitton 5-4

zondag 14 november
 Van Barneveld - Lloyd 3-5
 Wright - Fitton 3-5

dinsdag 16 november
 Lloyd - Wright 5-1
 Van Barneveld - Fitton 5-1

Poule G

zaterdag 13 november
 Nicholson - Monk 5-4
 Baxter - Beaton 5-2

zondag 14 november
 Hicholson - Baxter 5-3
 Monk - Beaton 5-1

dinsdag 16 november
 Baxter - Monk 5-1
 Nicholson - Beaton 1-5

Poule H

zaterdag 13 november
 Taylor - V. Gerwen 5 - 1
 Newton - Hankey 3-5

zondag 14 november
 Hankey - Taylor 5-4
 Newton - Van Gerwen 5-4

dinsdag 16 november
 Hankey - Van Gerwen 5-4
 Taylor - Newton 5-3

Finales

NB: tussen [*] het gemiddelde van de wedstrijd per drie pijlen, tussen (*) de seeding.

Kwalificatie 
De Grand Slam of Darts is een invitatietoernooi waarvoor kwalificatie afgedwongen kan worden door in een televisietoernooi van zowel de PDC als de BDO de finale te bereiken. Op wereldkampioenschappen is het bereiken van de halve finale genoeg voor een uitnodiging. 

Martin Adams wordt niet meer uitgenodigd omdat hij eerdere uitnodigingen geweigerd heeft.

De gekwalificeerde en bevestigde namen zijn:

PDC-toernooien

BDO-toernooien

Overige 
 4x ITV Wildcardtoernooi: John Henderson, Mark Hylton, Wes Newton, Justin Pipe
 1x hoogst geklasseerde op de PDC Order of Merit: Ronnie Baxter
 1x hoogst geklasseerde op de PC Order of Merit: Colin Lloyd
 1x hoogst geklasseerde op de EU Order of Merit: Vincent van der Voort

Grand Slam of Darts
Darts in 2010